Ранчо лос Куатес има више значења:

 Ранчо лос Куатес (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Куатес, Лас Ваљас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Куатес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Куатес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Куатес (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику